Втора македонска футболна лига 2008/09 е седемнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 2 август 2008 г. до 30 май 2009 г. Групата е съставена от 16 отбора. Шампион е тимът на Тетекс.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
Нов Милениум се отказва от участие след 15-и кръг. Всичките му резултати след този момент са анулирани.

Бараж за промоция

Бараж за оставане

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони